ANIVAR (настоящее имя — Ани́ Варданя́н) — российский видеоблогер, певица.

Биография 
Родилась в Северной Осетии в армянской семье.

С раннего детства пела. У бабушки было музыкальное образование, и она, заметив музыкальные способности внучки, решила, что её надо отдать в музыкальную школу. Сама Варданян хотела пойти на вокал, но родители отдали её на скрипку. Потом пошла также на фортепиано, а на гитаре научилась играть самостоятельно.

После школы собиралась пойти учиться на стоматолога, но в итоге сделала выбор в пользу творческой профессии и поступила во Владикавказский колледж искусств имени Валерия Гергиева.

В 2014 году стала записывать на телефон каверы на популярные песни (таких исполнителей, как Егор Крид, Полина Гагарина, Тимати, L’One) и выкладывать их в социальной сети «ВКонтакте». C 2016 года стала выкладывать песни во входившем в моду «Инстаграме». Заметный успех пришёл с пародией на песню Юлианны Карауловой «Ты не такой», текст которой Варданян переделала так, что песня получилась не о молодом человеке, а о еде.

Инстаграм-аккаунт Варданян набирал популярность, и им заинтересовались рекламодатели. Первая заработанная таким образом сумма равнялась 2 тысячам рублей.

Варданян придумала себе сценическое имя ANIVAR и переехала в Москву.

В 2017 году другой кавер-исполнитель, Павел Полярный, предложил Варданян съездить в Санкт-Петербург, где они сняли кавер на песню «Тает лёд» группы «Грибы». Через какое-то время число подписчиков инстаграм-аккаунта Варданян достигло 1 миллиона. Примерно тогда Варданян начала представлять публике и свои собственные песни. Вышедший в 2017 году сингл «Ты ещё вспомнишь» в какой-то момент поднялся на 1 место в чарте российского iTunes. Среди других песен, увидевший свет в том году, была «Сердце пополам».

В 2018 году Варданян выпустила ещё несколько песен, среди которых «Лето» и «Украду». Вместе с Катей Адушкиной и Никитой Морозовым записала песню «Всё моё», выпущенную ЗАО «Вымпелком» в поддержку тарифной линейки «ВСЁмоё!» своего бренда «Билайн»; клип вышел 30 мая 2018 года.

В 2019 году издала такие песни, как «Ты мой рай», «Нечего скрывать», «Любимый человек» и «Без тебя». Песня «Любимый человек» в декабре 2020 года станет обладательницей премии «Золотой граммофон».

26 февраля 2020 года вышел первый альбом певицы «Новый рассвет».

Летом 2020 года объявила о прекращении музыкальной карьеры.

11 декабря 2020 года выпустила мини-альбом «Высоко».

Личная жизнь 
Замужем с 7 октября 2017 года, муж Карен. 
Сын - Иван (род. 1 ноября 2018 года). 
Дочь - Даниэла (род. 2 июля 2021 года).

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы (EP)

Cинглы

Совместные синглы

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России